Сен-Кристо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Кристо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер